Roman Vladimirovitch Lioudoutchine - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Penza en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Dizel Penza, il débute dans la Vyschaïa liga en 2006. En 2008, il se joint au HK Spartak Moscou dans la KHL.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il fait sa première apparition en senior le  avec l'équipe de Russie B contre l'Ukraine au cours d'une manche de l'Euro Ice Hockey Challenge.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Dizel Penza 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Dizel Penza || Vyschaïa liga || 3|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
|2006-2007 || Dizel Penza 2|| Pervaïa liga || 20|| 11|| 15|| 26|| 44|| || || || || 
|-
| 2006-2007 || Dizel Penza || Vyschaïa liga || 34|| 10|| 6|| 16|| 26|| || || || || 
|-
|2007-2008 || Dizel Penza || Vyschaïa liga || 60|| 26|| 32|| 58|| 44|| 15|| 9|| 2|| 11|| 29
|-
| 2007-2008 ||  Dizel Penza 2|| Pervaïa liga || 1|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| HK Spartak Moscou || KHL || 40|| 9|| 8|| 17|| 14|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2009-2010|| HK Spartak Moscou || KHL || 56|| 15|| 13|| 28|| 50|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2010-2011|| HK Spartak Moscou || KHL || 49|| 7|| 14|| 21|| 38|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2011-2012|| HK Spartak Moscou || KHL || 37|| 15|| 9|| 24|| 40|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 22|| 1|| 4|| 5|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 2|| 1|| 0|| 1|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 25|| 6|| 6|| 12|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 ||Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 10|| 1|| 2|| 3|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2014-2015 ||HK Sotchi || KHL || 41 || 8 || 10 || 18 || 29 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || HK Sotchi || KHL ||29 ||5 ||4 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL ||45 ||8 ||11 ||19 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Dizel Penza || VHL ||17 ||2 ||3 ||5 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || High1 || Asia League ||27 ||9 ||22 ||31 || 22||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Arlan Kokchetaou ||Kazakhstan ||44 ||15 ||17 ||32 || 30||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Ujpesti TE ||Erste Liga ||3 ||2 ||0 ||2 || 2||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mai 1988
Naissance à Penza
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Dizel Penza
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Sotchi